Boureau ist der Familienname folgender Personen:

 André-François Boureau-Deslandes (1689–1757), französischer Adeliger, Schriftsteller, Philosoph
 Édouard Boureau (1913–1999), französischer Paläobotaniker und Botaniker